Alta traição, o conceito jurídico
 The Patriot (filme de 1928), filme de Ernst Lubitsch lançado no Brasil como Alta Traição
 No Way Out (filme de 1987), com Kevin Costner, exibido em Portugal como Alta Traição
 Shadow Man (filme), com Steven Segal, rebatizado de Alta Traição no Brasil